Guardini es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

  Andrea Guardini, ciclista profesional;
  Romano Guardini, autor, académico, sacerdote católico y teólogo.